Семьюново — название нескольких населённых пунктов:
 Семьюново — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Семьюново — деревня в Белевском районе Тульской области.